Cet article recense les usages du terme kappa.

Lettres 
 Kappa,  de l'alphabet grec (majuscule Κ, minuscule κ ou ϰ)

Mythologie 
 Kappa, monstre du folklore japonais

Entreprises 
 Kappa, une société d'ingénierie de logiciels pétroliers
 Kappa, marque de vêtements de sports
 Kappa, ordinateurs personnels assemblés au Québec
 Kappa optronics, concepteur et fabricant de cameras CCD et CMOS
 Kappa Edizioni, maison d'édition italienne de bande dessinée fondée en 1997
 Kappa Club voyagiste

Littérature 
 Κ, abréviation pour « texte byzantin » en critique littéraire, l’" (de , Koinè, le texte commun)

Sciences et techniques

Astronomie 
 Kappa, désignation habituelle de la  plus brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer ;

Biochimie 
 κ, forme de polymérase, élément en interaction avec l'ADN

Mathématiques 
 κ, courbe kappa

Photogrammétrie 
 κ, rotation tertiaire du système (x,y,z) autour de l'axe z ayant déjà subi les rotations primaire et secondaire

Statistiques 
 Kappa de Cohen, mesure la congruence entre deux observateurs lors d'un codage qualitatif en catégories

Toponyme 

 Kappa, un village du comté de Woodford, dans l'Illinois, aux États-Unis.

Véhicules 
 Kappa, famille de fusées-sondes japonaises
 Lancia Kappa, voiture italienne produite entre 1994 et 2001